Selon le contexte, 8 mm (abréviation de 8 millimètres) désigne :
 la pellicule de film 8 mm, ou son évolution, la pellicule super 8 mm ;
 le format vidéo 8 mm, un type d'enregistrement vidéo et une cassette, initialement utilisé dans les caméscopes sur bande magnétique de 8 mm de large ;
 le format de sauvegarde 8 mm, un format et un appareil à cassette utilisé pour stocker les données informatiques ;
 la cartouche Mauser 8 mm, une cartouche de fusil inventé par Mauser ;
 8 millimètres, un film américain de Joel Schumacher sorti en 1999 et retraçant une enquête sur les snuff movies ;
 8 millimètres 2, un film américain de Joseph S. Cardone, suite indirecte du précédent sortie en 2005 ;
 , un groupe de trip hop de Los Angeles.